Baohua bezeichnet:

 Baohua (Jurong) (宝华镇), Großgemeinde der Stadt Jurong in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Baohua (Honghe) (宝华镇), Großgemeinde im Kreis Honghe in der chinesischen Provinz Yunnan
 Baohua (Nanjian) (宝华镇), Großgemeinde im Kreis Nanjian in der chinesischen Provinz Yunnan
 Baohua (Rong) (保华镇), Großgemeinde im Kreis Rong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Baohua (Shuicheng) (保华镇), Großgemeinde im Kreis Shuicheng in der chinesischen Provinz Guizhou
 Baohua (Anyue) (宝华乡), Gemeinde im Kreis Anyue in der chinesischen Provinz Sichuan
 Baohua (Jiuzhaigou) (保华乡), Gemeinde im Kreis Jiuzhaigou in der chinesischen Provinz Sichuan
 Baohua (Tianqiao) (宝华街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Tianqiao in der chinesischen Provinz Shandong